Петруняк Євген Васильович ( 1977) — український адвокат, політик. Народний депутат України 9-го скликання.
 Петруняк Михайло Андрійович ( 1969) — громадський діяч, підприємець, публіцист.